Die Liste der Monuments historiques in La Ville-aux-Bois führt die Monuments historiques in der französischen Gemeinde La Ville-aux-Bois auf.

Liste der Immobilien 

|}

Liste der Objekte 

|}

Weblinks 

 
 

La Villeauxbois
La Villeauxbois
!